Wetteranomalie 2018 in Europa steht für:

 Kälteanomalie in Europa 2018
 Dürre und Hitze in Europa 2018